Miejscowości w Polsce:
 Bobino Wielkie
 Bobino-Grzybki